Solans peut faire référence à : 

 David Solans (né en 1996), acteur espagnol.
 Eugenio Domingo Solans (1945-2004), économiste et haut fonctionnaire espagnol.
 Josep Pintat-Solans (1925-2007), homme politique andorran.
 Miguel Solans (né en 1944), homme politique espagnol.